Konrad Józef Zieliński (1884–1959) – pułkownik audytor Wojska Polskiego
 Konrad Zieliński (ur. 1971) – polski historyk, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki